Smirnenski kan verwijzen naar:

Personen
 Christo Smirnenski, een schrijver uit Bulgarije

Nederzettingen
 Smirnenski (Montana), een dorp in de oblast Montana
 Smirnenski (Roese), een dorp in de oblast Roese